«Реут» — газета міста Реутова.
 «Реут» — відомий дзвін Московського Кремля.
 Реут — назва найбільшого дзвону на дзвіниці.

 Реут — річка в Молдові, притока Дністра.
 Реут — річка в Курській області, Росія, притока Сейму.
 Реут — річка в Нижегородськаій області, Росія, притока Оки.

Див. також 
 Реутов (значення)
 Реутово (значення)